

Culture et société

Agriculture 
 Le Bergeron est une variété d'abricots.
 Le Bergeron est un cépage blanc, l'équivalent en Savoie de la roussanne.

Alimentation 
 Le Chignin-bergeron est un vin blanc AOC de Savoie.

Patronyme 
Bergeron est un nom de famille d'origine française, répandu en France et au Québec, où il est attesté dès 1695. Il est notamment porté par :
  ;
 Alain Bergeron, pilote automobile de rallye ;
 Alain Bergeron (1950-), auteur québécois ;
 Alain M. Bergeron (1957-), écrivain et un journaliste québécois ;
 André Bergeron (1922-2014), syndicaliste français ;
 Armand Jean Bergeron (1765-1824), général de brigade français de la restauration ;
 Bertrand Bergeron (1948-), écrivain québécois ;
 Chantal Bergeron, écrivaine québécoise ;
 Élisabeth Bergeron (1851-1936), religieuse canadienne ;
 Éric Bergeron (1965-), réalisateur français ;
 Francis Bergeron (1952-), journaliste, essayiste et scénariste de bandes dessinées français ;
 François Bergeron, réalisateur de DVD musicaux ;
 Gaston Bergeron, linguiste québécois ;
 Gérard Bergeron (1922-2002), politologue québécois ;
 Germain Bergeron (1933-2017), sculpteur québécois ; 
 Guy Bergeron (1964-), écrivain fantastique québécois ;
 Henri Bergeron (1925-2000), présentateur à la télévision de Radio-Canada ;
 Jano Bergeron (1958-), chanteuse, comédienne et animatrice ;
 Jacqueline Bergeron (1942-), astronome française ;
 Jean Denis Bergeron (1757-1812), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Jean-Pierre Bergeron (1952-), acteur québécois ;
 Jean-Eudes Bergeron (1934-), administrateur public québécois ;
 Jean-Philippe Bergeron (1978-), écrivain québécois ;
 Joëlle Bergeron (1949-), femme politique française ;
 Joseph-Gédéon-Horace Bergeron (1854-1917), avocat et homme politique québécois ;
 Jules Bergeron (1817-1900), médecin français ;
 Léandre Bergeron (1933-), dramaturge, historien et linguiste canadien ;
 Louis Bergeron:
 Louis Bergeron (1811-1890), dramaturge français du XIXe siècle ;
 Louis Bergeron (1876-1948), ingénieur hydraulicien français ;
 Louis Bergeron (1929-2014), historien français.
 Louise Bergeron-Ling (1939-2005), Chevalier de l’Ordre national du Québec ;
 Lucie Bergeron (1960-), romancière jeunesse québécoise ;
 Marc-André Bergeron (1980-), joueur de hockey sur glace professionnel québécois ;
 Marie-Andrée Bergeron (1978-), chanteuse et comédienne québécoise sous le nom de IMA ;
 Mario Bergeron (1955-), romancier québécois ;
  ;
 Michel Bergeron (1946-), entraîneur de hockey sur glace et journaliste sportif ;
 Michel G. Bergeron (1943-), médecin québécois ;
  ;
 Nicolas Bergeron (1975-), mathématicien français ;
 Nicolas Bergeron (), jurisconsulte et historien français ;
 Normand Bergeron, réalisateur québécois ;
 Patrick Bergeron (1975-), essayiste et professeur québécois enseignant à l'Université du Nouveau-Brunswick;
 Patrice Bergeron (1985-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Peter Bergeron (1977-), joueur américain de baseball ;
 Philippe Bergeron (1959-), scénariste et réalisateur québécois ;
  ;
 Pierre Bergeron (1580-1637), géographe français ;
 Pierre Joseph Jules Bergeron (1853-1919), géologue français, président de la Société géologique de France ;
 Régis Bergeron (1923-2007), journaliste et homme politique français ;
 René Bergeron (1890-1971), acteur français ;
  ;
 Richard Bergeron (1933-), théologien et religiologue québécois ; 
 Richard Bergeron (1955-), homme politique et essayiste québécois ;
 Sarah Bergeron-Larouche (1987-), traileuse québécoise ;
 Stéphane Bergeron (1965-), homme politique québécois ;
 Tom Bergeron (1955-), acteur américain ;
 Tor Bergeron (1891-1977), météorologue suédois ;
  ;
 Yves Bergeron, un muséologue québécois ;
 Yves Bergeron (1952-), un joueur de hockey sur glace québécois.

Toponyme 
 Plusieurs lacs du Québec (Canada) sont nommés .

Notes et références 

Patronyme québécois
Patronyme français
Patronyme canadien
Homonymie de patronyme